Rudhart ist der Name folgender Personen:

 Rudhart von Konstanz († 1022), von 1018 bis 1022 Bischof von Konstanz

Rudhart ist der Familienname folgender Personen:
 Franz Michael Rudhart (1830–1879), deutscher Musikschriftsteller und bayerischer Bezirksamtmann 
 Hans Rudhart (* 1945), deutscher nordischer Skisportler
 Ignaz von Rudhart (1790–1838), bayerischer Jurist und Politiker, Ministerpräsident von Griechenland
 Manfred Rudhart (* 1965), deutscher Manager, Vorstand der DB Regio AG
 Georg Thomas Rudhart (1792–1860), deutscher Jurist, Historiker, Archivar und Hochschullehrer
 Gideon von Rudhart (1833–1898), bayerischer Diplomat

Siehe auch: Rudhardt